„Velos” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów greckiej marynarki wojennej:
 „Velos” – niszczyciel typu Niki z początku XX wieku, w służbie w latach 1907–1926
 „Velos” (D 16) – niszczyciel typu Fletcher, ex-amerykański USS „Charrette” (DD-581), w służbie greckiej w latach 1959–1991

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy greckich okrętów